

Cinema 
 The Evil Within – film del 1970 diretto da Lamberto V. Avellana
 The Evil Within – film del 1998 diretto da Jeffrey Bydalek

Videogiochi 
 The Evil Within – videogioco del 2014